Cunninghamella — рід грибів родини Cunninghamellaceae. Назва вперше опублікована 1903 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 18.10.2019 налічує 15 видів роду Cunninghamella:

Примітки

Джерела 
 Matruchot, L. 1903. Une Mucorinée purement conidienne. Cunninghamella africana. Annales Mycologici. 1:45-60 — P.47

Роди грибів
Мукоральні